Стадионная серия НХЛ () — серия хоккейных матчей на открытом воздухе между командами Национальной хоккейной лиги. Первая Стадионная серия из четырёх матчей состоялась в регулярном чемпионате сезона 2013/2014 в которой участвовало семь команд.

Список матчей

См. также 
 Зимняя классика НХЛ
 Классика наследия НХЛ

Примечания 

Стадионная серия НХЛ
Национальная хоккейная лига
Матчи НХЛ на открытом воздухе